Bonus – agevolazione arbitrale concessa a una squadra di pallacanestro riguardante i falli da sanzionare con i tiri liberi.
 Bonus fiscale – agevolazione fiscale concessa ai contribuenti dal governo italiano.
 Bonus Malus – meccanismo di calcolo di premi assicurativi per veicoli a motore.
 Bonus Malus – film del 1993
 Bonus track – brano musicale di un album discografico che non era presente nell'edizione originale ma in almeno una delle edizioni successive.
 10028 Bonus – asteroide
Bonus – cognomen romano
 Bonus – power-up di un videogioco

Altri progetti